Raquel Morales puede referirse a:

Raquel Morales Etchevers (1936), diplomática chilena.
Raquel Morales Martínez (1986), política española.